Кміть — прізвище. Відомі носії:
 Кміть Микола Іванович ( 1966) — український бізнесмен, колишній голова Львівської обласної держадміністрації.
 Кміть Назар Миколайович ( 1993) — український футболіст, підприємець.
 Ярослав Кміть ( 1979) — словацький хокеїст, центральний нападник.
 Кміть Ярослав Романович (2001—2022) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.

Див. також 
 Кміт
 Кметь

Примітки